Noselha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Merendera montana - planta bolbosa perene, de flores arroxeadas, que se dá nas regiões do Norte e de grande parte do Centro de Portugal
 Merendera filifolia - planta herbácea perene, de flores arroxeadas que se dá nas regiões da Estremadura, do Baixo Alentejo e do Algarve
 Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum - planta herbácea, sem flor, cespitosa, própria do Norte Interior e do Alentejo 
 Arrhenatherum album - planta herbácea, cespitosa, presente em quase todo o território continental português